Krasnaja Zvezda - giornale ufficiale delle Forze armate sovietiche e dal 1991 delle Forze armate della Federazione Russa
 Krasnaja Zvezda - scuola centrale di addestramento e canile sperimentale di cani militari e sportivi presso l'oblast' di Mosca